Kiminginjärvi kan syfta på:
Kiminginjärvi (sjö i Saarijärvi, Mellersta Finland, Finland),  (1,74 km²)
Kiminginjärvi (sjö i Karstula, Mellersta Finland, Finland),  (1,5 km²)